FK Český Těšín je český fotbalový klub z města Český Těšín. Klub byl založen roku 1929 jako SK Český Těšín. Od sezony 2007/08 hraje Přebor Moravskoslezského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává ve sportovním areálu na ulici Dr. Slámy.

Předchozí název klubu zněl FC IRP Český Těšín.

Historické názvy 
Zdroj: 
 1929 – SK Český Těšín (Sportovní klub Český Těšín)
 1938 – zánik
 1945 – obnovení činnosti
 1948 – JTO Sokol ONV Český Těšín (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Okresní národní výbor Český Těšín)
 1953 – DSO Slavoj Český Těšín (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Český Těšín)
 1957 – TJ Slavoj Český Těšín (Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín)
 1999 – FC IRP Český Těšín (Football Club Jaroslav Dostálek – IRP Český Těšín)
 2016 – FK Český Těšín (Fotbalový klub Český Těšín)

Soupiska 

Aktuální k datu: 16. února 2021

Zdroj:

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= Sezóna 2019/20 a 2020/21 nebyla z důvodu covidu-19 dohrána, tím pádem ani žádný z týmů na posledních dvou příčkách nesestoupil.

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28
 Edvard Oslizlok: Minulost i současnost kopané na Českotěšínsku – Edvard Oslizlok 1997 (strany 95–97)

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Český Těšín, FK
Český Těšín, FK
Sportovní kluby v Českém Těšíně